Арабија се може односити на:
Саудијска Арабија, држава
 Арабијско полуострво, полуострво у југозападној Азији
 Арабија (провинција), римска провинција
 Арабија (Окосинго), насеље у општини Окосинго, Мексико
 Арабија Феликс